Oeter bezeichnet:
 ein Fließgewässer in der belgischen Provinz Limburg, siehe Bosbeek (Limburg)

Oeter ist der Nachname von:
 Stefan Oeter (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität Hamburg